Короста — гнойные струпья на коже.
 Короста — региональное название лекарственного растения сивец.
 Короста — региональное название лекарственного растения волчеягодник обыкновенный.
 Короста — региональное название растения белена.